Eika steht für:

 Hallvard Eika (1920–1989), norwegischer Politiker
 Jonas Eika (* 1991), dänischer Schriftsteller
 Eika Kerzen, ehemaliger deutscher Kerzenhersteller 
 Eika Papier, ehemaliger Schweizer Papierhersteller; siehe Papyrus Schweiz